Nördliche Innenstadt steht für:
 Nördliche Innenstadt (Halle), Stadtteil von Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
 Ludwigshafen-Nördliche Innenstadt, Stadtteil von Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz
 Nördliche Innenstadt (Weimar), Stadtteil von Weimar, Thüringen

Siehe auch:
 Südliche Innenstadt
 Innenstadt (Begriffsklärung)